Хальзов — фамилия; имеет женскую форму Хальзова. Известные носители:

Хальзов 
 Хальзов, Александр Иванович (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Хальзов, Виктор Степанович (1921—1985) — Герой Советского Союза.

Хальзова 
Хальзова, Валентина (род. 1997) - чемпионка мира по боксу.